Того року турнір проводився вперше.
Надія Петрова виграла титул, у фіналі перемігши Шахар Пеєр з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Citi Open, одиночний розряд
2011